Аллсвенскан 1973 — 49-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1973 року розпочався 14 квітня й завершився 27 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб Отвідабергс ФФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1973 у шведському спорті